

Toponymie

 Skrzany est un village de la voïvodie de Mazovie
 Skrzany est un village de la voïvodie de Poméranie occidentale